Tenebrae-Responsorien steht für:

Tenebrae-Responsorien, Responsorien, die nach den Lesungen der Karmette (Tenebrae) gesungen werden

verschiedene Kompositionen:
Tenebrae-Responsorien (Gesualdo) von Carlo Gesualdo
Tenebrae-Responsorien (Lasso) von Orlando di Lasso
Tenebrae-Responsorien (Victoria) von Tomás Luis de Victoria
54 Leçons de Ténèbres, Répons von Marc-Antoine Charpentier

siehe auch
 Leçons de ténèbres
 Leçons de ténèbres (François Couperin) von François Couperin
 Leçons de ténèbres (Claudin de Sermisy) von Claudin de Sermisy